Габріела Сабатіні і Бренда Шульц-Маккарті були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Лариса Савченко і Аранча Санчес Вікаріо.

Савченко і Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Мері Джо Фернандес і Гелена Сукова з рахунком 7–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Du Maurier Open 1996 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд
Du Maurier Open 1996